Кубок Либертадорес 1996 — 37-й розыгрыш Кубка Либертадорес по футболу, проводимый под эгидой КОНМЕБОЛ. Победителем стал «Ривер Плейт».

Первый раунд

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Второй раунд

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Финал

Чемпион

Ссылки 
 Кубок Либертадорес 1996 на сайте RSSSF
 Кубок Либертадорес 1996 на Торсиде

Футбол в Южной Америке в 1996 году
Кубок Либертадорес